Braunschmidt ist der Familienname folgender Personen:

 Annelore Engel-Braunschmidt (* 1941), deutsche Slawistin und Hochschullehrerin
 Carina Braunschmidt (* 1971), schweizerisch-deutsche Schauspielerin am Theater Basel
 Roland Braunschmidt (* 1975), österreichischer Fußballschiedsrichter